

Баїшево — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Баїшево — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Баїшево — присілок, Зіанчуринський район, Башкортостан

Див. також 
 Бічурга-Баїшево
 Новобаїшево